Акихиро Гоно (; ) — японский боец смешанного стиля, представитель нескольких весовых категорий от лёгкой до тяжёлой. Выступает на профессиональном уровне с 1994 года, известен по участию в турнирах таких бойцовских организаций как UFC, Pride FC, Shooto, World Victory Road, Pancrase, Bellator, WSOF, Deep и др. Также проявил себя в кикбоксинге.

Биография 
Акихиро Гоно родился 7 октября 1974 года в городе Хигасикуруме префектуры Токио, Япония.

Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в 1994 году, первое время выступал на турнирах Lumax Cup, где являлся представителем самбо.

Начиная с 1996 года принимал участие в турнирах крупнейшей на тот момент японской бойцовской организации Shooto, провёл здесь множество поединков, выиграв у многих сильных соперников. Один из наиболее значимых поединков в этом время — встреча с именитым американцем Мэттом Хьюзом — противостояние между бойцами продлилось все отведённые три раунда, в итоге судьи единогласным решением отдали победу Хьюзу.

В 2001 году перешёл в другой японский промоушн Pancrase, здесь долгое время оставался непобеждённым, но в конечном счёте проиграл техническим нокаутом соотечественнику Юки Кондо.

С 2004 года сотрудничал с крупнейшей организацией Японии Pride Fighting Championships, в частности в дебютном бою техническим нокаутом проиграл бразильцу Маурисиу Руа. Позже в 2005 и 2006 годах участвовал в гран-при Pride полусреднего веса — в обоих случаях дошёл до стадии полуфиналов, где был остановлен Дэном Хендерсоном и Денисом Каном соответственно. На пути к полуфиналам сумел выиграть у таких известных бойцов как Эктор Ломбард и Гегард Мусаси. Последний раз дрался в Pride на предновогоднем турнире 31 декабря 2006 года, взяв реванш у Юки Кондо.

Поскольку Pride вскоре прекратил своё существование, в 2007 году Гоно перешёл в крупнейшую американскую организацию Ultimate Fighting Championship и успешно дебютировал здесь, принудив к сдаче Тамдана Маккрори. Впоследствии ещё дважды выходил в октагон UFC, уступив по очкам Дэну Харди и Джону Фитчу.

В 2009—2010 годах сотрудничал с японским промоушеном World Victory Road, где одержал три победы и потерпел два поражения. Одно из наиболее значимых достижений в этот период — досрочная победа над Хаято Сакураи на предновогоднем турнире Dynamite!! 2009.

В мае 2012 года Гоно отметился выступлением в Канаде на турнире Bellator, проиграв техническим нокаутом Майклу Чендлеру. На пресс-конференции после этого боя японский боец объявил о завершении карьеры в ММА.

Несмотря на решение завершить профессиональную карьеру, в 2013 году Акихиро Гоно вернулся в смешанные единоборства и продолжил выступать на различных турнирах — с этого момента выступал в основном на небольших турнирах и встречался с малоизвестными бойцами.

Помимо участия в боях ММА, в 2005—2015 годах также время от времени выступал в кикбоксинге.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Поражение
| align=center| 36–24–8
| Юки Кондо
| Единогласное решение
| Pancrase: 305
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 36–23–8
| Адриану Балби
| Раздельное решение
| Rebel FC 7: Fight for Honour
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Шанхай, Китай
|
|-
| Победа
| align=center| 36–22–8
| Кёхэй Вакимото
| Раздельное решение
| Pancrase: 293
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:00
| Токио, Япония
|Вернулся в полусредний вес.
|-
| Поражение
| align=center| 35–22–8
| Акира Окада
| Единогласное решение
| Pancrase: 290
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 35–21–8
| Киллис Мота
| TKO (удары руками)
| Fight 2 Night 2
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:55
| Фос-ду-Игуасу, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 35–20–8
| Ахмат Ахмедов
| Раздельное решение
| Real Fight Championship 5
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 34–20–8
| Мирослав Штрбак
| KO (удары руками)
| WSOF Global Championship 2: Japan
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:42
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 34–19–8
| Андре ди Жезус
| Раздельное решение
| The Hill Fighters 2
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Грамаду, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 33–19–8
| Эдуарду Гарвон
| Техническая сдача (треугольник руками)
| THF: The Hill Fighters 1
| 
| align=center| 3
| align=center| 4:58
| Грамаду, Бразилия
|Вернулся в лёгкий вес.
|-
| Ничья
| align=center| 32–19–8
| Юки Окано
| Раздельное решение
| Deep Cage Impact 2013
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|Бой в полусреднем весе.
|-
| Поражение
| align=center| 32–19–7
| Тайсукэ Окуно
| KO (удар рукой)
| Deep: 62 Impact
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:07
| Токио, Япония
|Бой в полусреднем весе.
|-
| Поражение
| align=center| 32–18–7
| Майкл Чендлер
| TKO (удары руками)
| Bellator 67
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:56
| Рама, Канада
| 
|-
| Поражение
| align=center| 32–17–7
| Дайсукэ Накамура
| Единогласное решение
| Deep: 57 Impact
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| Бой в полусреднем весе.
|-
| Поражение
| align=center| 32–16–7
| Жадамба Нарантунгалаг
| Единогласное решение
| World Victory Road Presents: Sengoku Raiden Championships 14
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| Дебют в лёгком весе.
|-
| Победа
| align=center| 32–15–7
| Диего Гонсалес
| Единогласное решение
| World Victory Road Presents: Sengoku Raiden Championships 12
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 31–15–7
| Хаято Сакураи
| Сдача (рычаг локтя)
| Dynamite!! The Power of Courage 2009
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:56
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 30–15–7
| Ким Юн Ён
| Единогласное решение
| World Victory Road Presents: Sengoku 11
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 29–15–7
| Дэн Хорнбакл
| KO (ногой в голову)
|World Victory Road Presents: Sengoku 9
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:50
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 29–14–7
| Джон Фитч
| Единогласное решение
| UFC 94
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 29–13–7
| Дэн Харди
| Раздельное решение
| UFC 89
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Бирмингем, Англия
| 
|-
| Победа
| align=center| 29–12–7
| Тамдан Маккрори
| Сдача (рычаг локтя)
| UFC 78
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:19
| Ньюарк, США
| Вернулся в полусредний вес. Приём вечера.
|-
| Победа
| align=center| 28–12–7
| Юки Кондо
| Раздельное решение
| Pride Shockwave 2006
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 27–12–7
| Денис Кан
| Единогласное решение
| Pride Bushido 13
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Иокогама, Япония
| Полуфинал гран-при Pride 2006 в полусреднем весе (83 кг).
|-
| Победа
| align=center| 27–11–7
| Гегард Мусаси
| Сдача (рычаг локтя)
| Pride Bushido 12
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:24
| Нагоя, Япония
| Четвертьфинал гран-при Pride 2006 в полусреднем весе (83 кг).
|-
| Победа
| align=center| 26–11–7
| Эктор Ломбард
| Единогласное решение
| Pride Bushido 11
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
| Стартовый этап гран-при Pride 2006 в полусреднем весе (83 кг).
|-
| Победа
| align=center| 25–11–7
| Ким Дэ Вон
| Сдача (рычаг локтя)
| Pride Bushido 10
| 
| align=center| 1
| align=center| 9:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 24–11–7
| Дэн Хендерсон
| KO (удар рукой)
| Pride Bushido 9
| 
| align=center| 1
| align=center| 7:58
| Токио, Япония
| Полуфинал гран-при Pride 2005 в полусреднем весе (83 кг).
|-
| Победа
| align=center| 24–10–7
| Даниел Акасиу
| Единогласное решение
| Pride Bushido 9
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| Стартовый этап гран-при Pride 2005 в полусреднем весе (83 кг).
|-
| Победа
| align=center| 23–10–7
| Крослей Грейси
| Решение судей
| Pride Bushido 7
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 22–10–7
| Тим Маккензи
| TKO (удары руками)
| Pancrase: Brave 10
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:53
| Ураясу, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 21–10–7
| Цуёси Курихара
| KO (удар рукой)
| Pancrase: Brave 6
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:15
| Токио, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 20–10–7
| Маурисиу Руа
| TKO (соккер-кик)
| Pride Bushido 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 9:04
| Иокогама, Япония
|Бой в среднем весе (83 кг).
|-
| Победа
| align=center| 20–9–7
| Нилсон ди Кастру
| Единогласное решение
| Pancrase: Hybrid 10
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 19–9–7
| Дайсукэ Ватанабэ
| KO (удар рукой)
| Pancrase: Hybrid 9
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:49
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 18–9–7
| Нилсон ди Кастру
| DQ (удар в пах)
| Pancrase: 10th Anniversary Show
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:29
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 17–9–7
| Флавиу Луис Моура
| Решение большинства
| Pancrase: Hybrid 5
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 16–9–7
| Крис Хейзмен
| Решение большинства
| ZST 2: The Battle Field 2
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
|Бой в тяжёлом весе.
|-
|  Ничья
| align=center| 15–9–7
| Чейл Соннен
| Ничья
| Pancrase: Hybrid 2
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 15–9–6
| Кэйитиро Ямамия
| TKO (удары руками)
| Pancrase: Spirit 9
| 
| align=center| 3
| align=center| 3:49
| Токио, Япония
| 
|-
|  Ничья
| align=center| 14–9–6
| Осами Сибуя
| Ничья
| Pancrase: Spirit 6
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 14–9–5
| Коусэй Кубота
| Единогласное решение
| Pancrase: Spirit 4
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 13–9–5
| Юки Кондо
| TKO (остановлен секундантом)
| Pancrase: Proof 7
| 
| align=center| 3
| align=center| 0:52
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 13–8–5
| Кэйитиро Ямамия
| Единогласное решение
| Pancrase: Proof 6
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
|  Ничья
| align=center| 12–8–5
| Дастин Денес
| Ничья
| Deep: 2nd Impact
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 12–8–4
| Дайсукэ Ватанабэ
| TKO (остановлен врачом)
| Pancrase: Proof 4
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:52
| Токио, Япония
| 
|-
|  Ничья
| align=center| 11–8–4
| Мурилу Руа
| Ничья
| Shooto: To The Top 4
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 11–8–3
| Айвен Салаверри
| KO (удар ногой с разворота)
| Shooto: To The Top 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:06
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 10–8–3
| Масанори Суда
| Единогласное решение
| Shooto: R.E.A.D. 12
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 9–8–3
| Энди Ванг
| Единогласное решение
| Shooto: R.E.A.D. 5
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
|  Ничья
| align=center| 8–8–3
| Ларри Пападопулос
| Решение судей
| Shooto: R.E.A.D. 1
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 8–8–2
| Лэнс Гибсон
| Решение большинства
| SB 13: SuperBrawl 13
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Гонолулу, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 8–7–2
| Мэтт Хьюз
| Единогласное решение
| Shooto: 10th Anniversary Event
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Иокогама, Япония
| 
|-
|  Ничья
| align=center| 8–6–2
| Маркус да Силва
| Ничья
| Shooto: Devilock Fighters
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 8–6–1
| Адриану ди Соуза
| Сдача (рычаг локтя)
| Shooto: Las Grandes Viajes 6
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:46
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 7–6–1
| Мэтт Рокка
| Сдача (рычаг локтя)
| Shooto: Shoot the Shooto XX
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:12
| Токио, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 6–6–1
| Ларри Пападопулос
| Раздельное решение
| Shooto: Reconquista 4
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
|  Ничья
| align=center| 6–5–1
| Дзютаро Накао
| Ничья
| Shooto: Gig
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 6–5
| Цунэмити Нагано
| Единогласное решение
| Daidojuku: WARS 4
| 
| align=center| 5
| align=center| 3:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 5–5
| Масато Фудзивара
| Единогласное решение
| Shooto: Reconquista 1
| 
| align=center| 4
| align=center| 3:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 4–5
| Кадзухиро Кусаянаги
| Сдача (рычаг локтя)
| Shooto: Let's Get Lost
| 
| align=center| 4
| align=center| 2:52
| Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 4–4
| Масанори Суда
| Сдача (удушение сзади)
| Shooto: Free Fight Kawasaki
| 
| align=center| 4
| align=center| 0:33
| Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 3–4
| Тодд Бьорнетун
| Сдача (рычаг локтя)
| Shooto: Vale Tudo Junction 3
| 
| align=center| 3
| align=center| 1:12
| Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 3–3
| Кадзунари Мураками
| Решение судей
| Lumax Cup: Tournament of J '96
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 3–2
| Ясуси Варита
| Сдача (замок ахилла)
| Lumax Cup: Tournament of J '96
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:54
| Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 2–2
| Тацухару Дои
| Решение большинства
| Daidojuku: WARS 3
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:00
| Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 1–2
| Иган Иноуэ
| Сдача (рычаг локтя)
| Lumax Cup: Tournament of J '95
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:33
| Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 1–1
| Кадзунари Мураками
| KO (ногой в голову)
| Lumax Cup: Tournament of J '95
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:25
| Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 0–1
| Ясунори Окуда
| Сдача (удержание пальца)
| Lumax Cup: Tournament of J '94
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:51
| Япония
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Японии
Кикбоксеры Японии